Le nom Floyd a été utilisé à quatre reprises pour désigner des cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique nord 

 au cours de la Saison cyclonique 1981 dans l'océan Atlantique nord, qui touchera les Petites Antilles avant de partir au-dessus de l'Atlantique. 

 au cours de la Saison cyclonique 1987 dans l'océan Atlantique nord, qui traversera Cuba, la Floride et les Bahamas, mais sans grande conséquence.  

 au cours de la Saison cyclonique 1993 dans l'océan Atlantique nord, qui touchera durement la Bretagne après sa transition extra tropicale. 

Ouragan Floyd au cours de la saison cyclonique 1999 dans l'océan Atlantique nord, l'ouragan le plus meurtrier depuis 27 ans aux États-Unis, tuant également une personne aux Bahamas. Le nom a été retiré des listes futures de l'Organisation météorologique mondiale.

Ouragan homonyme